Termenul „Cairo” se poate referi la:

 Cairo capitala Egiptului
Denumiri geografice în SUA:
 Cairo (Georgia)
 Cairo (Illinois)
 Cairo (Iowa)
 Cairo (Missouri)
 Cairo (Nebraska)
 Cairo (New York)
 Cairo (Ohio)
 Cairo (West Virginia)